Lago Vista puede referirse al nombre de dos localidades en Texas:

  Lago Vista (condado de Starr, Texas); o
  Lago Vista (condado de Travis, Texas).